

Personnalités 

 Monika Weber (1943), personnalité politique suisse.
 Monika Weber-Koszto (1966), escrimeuse allemande.
Homonymie de personnes